Maufrigneuse – pseudonimo di Guy de Maupassant
 Diane de Maufrigneuse – Personaggio della Comédie humaine di Honoré de Balzac.